Ignacio Risso Thomasset é um ex-futebolista do Uruguai que atuava como atacante.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Sportivo Miramar Misiones
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas da Sociedad Deportiva Ponferradina
Futebolistas do Apollon Limassol
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Naturais de Montevidéu